Vidaković ist ein Familienname, der in Bosnien, Kroatien, Montenegro und Serbien verbreitet ist.

 Albe Vidaković (1914–1964), kroatischer Pfarrer, Komponist und Musikwissenschaftler
 Igor Vidaković (* 1983), kroatischer Fußball-Torwart
 Milovan Vidaković (1780–1841), serbischer Schriftsteller
 Mirko Vidaković (1924–2002), kroatischer Forstbotaniker und Dendrologe
 Nemanja Vidaković (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Risto Vidaković (* 1969), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Sonda Vidaković (* 1954), Gründer des Ortes Sonta in der Vojvodina
 Srđan Vidaković (* 1986), kroatischer Fußballspieler aus der Vojvodina
 Željko Vidaković (* 1954), jugoslawischer Handballspieler